Carinoma  — род невооружённых немертин из отряда Palaeonemertea.

Биологическое описание 
Имеются два основных слоя мышц: внутренний продольный и наружной кольцевой. В области мозга и желудка имеется залегающий между эпидермисом и наружным кольцевой мускулатурой слой продольных мышц, а также слой диагональных мышц, расположенный между наружной кольцевой и внутренней продольной мускулатурой. В передней части тела в эпидермисе присутствует интраэпителиальная сеть продольных и диагональных мышечных волокон. Головной ганглий, а также передняя часть боковых нервных стволов находятся снаружи от кольцевой мускулатуры, однако в области кишечника боковые нервные располагаются внутри внутренней продольной мускулатуры.

Нервная система с нейронами в головном ганглии и их отростками — дендритами — в боковых нервных стволах.

Хобот с 4 мускульными мышечными слоями и особыми мышечными перекрестами.

Кровеносная система с 6 постцеребральными сосудами, залегающими в области передней кишки, включая пару главных боковых сосудов и боковые сосуды ринхоцеля.

Кишечник имеет боковые дивертикулы.

Глаза и церебральные органы чувств отсутствуют, но на спинной стороне головы имеется один ряд сенсорных эпителиальных ямок.

Раздельнополы.

Виды
В составе рода насчитывают девять видов:

Примечания

Источники 
 

Невооружённые немертины